Chvojnica, comune del distretto di Myjava, nella regione di Trenčín
Chvojnica, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín